de zaak waarover men denkt of spreekt: kenobject genoemd. 
 het deel van een zin waarvan iets wordt meegedeeld: onderwerp (taalkunde)